Демиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Демиха — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Демиха — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Демиха — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.